Брезно може да се отнася за:

 Брезно – село в Република Македония, в община Теарце
 Брезно – град в Словакия, в Банскобистришки край, в окръг Брезно
 Брезно – село в Словения, в община Ласко
 Брезно – село в Словения, в община Подвелка